Acerra (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Napels
 Acerra (geslacht), een geslacht van vlinders